Peter Carter (1933-1982), réalisateur
Peter Carter (1964-2002), joueur et entraîneur de tennis